Дунсдорф ()

 Дунсдорф — город района Айхштетт земли Бавария Германии.
 Дунсдорф, Эдгар (1904—2002) — латышский и австралийский историк, педагог, профессор.